Airhill ist der Name von

 Airhill (Irland), Nachbarschaft in Schull (Irland), County Cork, Irland
 Airhill (Ohio), unincorporated Community im Montgomery County, Ohio, USA